Tsukasa Umesaki (Isahaya, 23 de fevereiro de 1987) é um futebolista profissional japonês, meia atacante, milita no Shonan Bellmare.

Seleção 
Umesaki conta apenas com uma presença na seleção, contra o Iemen, entrou no lugar de Seiichiro Maki, pelo então treinador Ivica Osim.

Títulos 
Urawa Red Diamonds
 Copa Suruga Bank: 2017

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Oita Trinita
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Shonan Bellmare